Ealing bezeichnet
 einen Stadtbezirk in London, London Borough of Ealing
 einen Stadtteil in London, Ealing (London)
 einen ehemaligen Bezirk im Großraum London, Municipal Borough of Ealing
 ein britisches Filmstudio, Ealing Studios
 einen Ort in Neuseeland, Ealing (Neuseeland)
 eine Benediktinerabtei, Ealing Abbey, im Stadtteil Ealing in London